Bussola Versilia – locale storico della Versilia (LU). 
La Bussola – Gruppo fotografico fondato in 1942.